Mahābād kan syfta på följande platser:

Iran 

 Mahnābād, bondby, Kerman, 
 Mahabad, ort, Västazarbaijan, 
 Behābād (ort i Iran), Yazd, 
 Shahrestān-e Mahābād, kommun, Västazarbaijan, 

Robotskapade Iranförgreningar